AMPANS es una fundación que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, generando oportunidades que favorezcan su máxima autonomía y calidad de vida. Con más de 800 profesionales, la entidad trabaja para promover la educación, la calidad de vida y la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y en situación vulnerable. Acompaña y da apoyo a más de 2.000 personas y a sus familias en servicios de escuela (EEE Jeroni de Moragas), formación, inserción laboral, atención diurna, ocupación terapéutica, servicio de hogares y residencia,  y tutela, fomentando la autonomía y la igualdad de oportunidades.

En el ámbito laboral, emprende proyectos empresariales y servicios que emplean a más de doscientas personas con discapacidad y en situación de exclusión social, emprendiendo proyectos en múltiples sectores laborales como jardinería y garden (Garden AMPANS), Quesos Muntanyola y vinos Urpina, Supermercados (franquiciados con Caprabo), el restaurante Canonge, Servicios a la Industria, Servicios de Limpieza y facility services, Artes Gráficas, lavandería, Lotes de Navidad y un quiosco (ubicado en el Hospital Sant Joan de Déu de Manresa).

Su sistema de gestión organizativo está acreditado con el modelo de excelencia europeo EFQM 500+, además de las certificaciones UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001, OSHAS 18001, y la adhesión al Reglamento EMAS y al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

En el ámbito del conocimiento convoca un Premio de Investigación e Innovación, organiza un Postgrado en Enfermedad Mental y Alteraciones de la Conducta en Personas con Discapacidad Intelectual en la Universidad de Vic-Catalunya central (UVIC-UCC) y convoca un Congreso bianual sobre Alteraciones de Conducta.

Forman parte del grupo AMPANS: AMPANS Medi Ambient SL (constituida en 2006 para la gestión de servicios ambientales: recogida selectiva y transportes de residuos, y gestión de puntos limpios y plantas de reciclaje y selección). AMPANS Obres i Serveis SL (constituida en 2006 para la realización de mantenimiento de instalaciones y edificios, construcción de jardines y limpieza de locales, edificios e instalaciones). AMPANS Empresa d’Inserció Laboral SL (constituida en 2008 destinada a la creación de puestos de trabajo para personas en grave riesgo de exclusión social). Y, finalmente, Ca l’Urpina (constituida en 2014 para gestionar la explotación agrícola, ganadera y forestal de la finca que lleva el mismo nombre).

En 1994, impulsa la creación de la Fundación Tutelar Santa Maria de Comabella para salvaguardar aspectos vitales de personas para evitar una situación de desamparo.

Trayectoria 

1965: Nace en la capital del Bages la “Associació Manresana de Pares de nens Subdotats” gracias a la iniciativa de un grupo de padres y madres que decidieron luchar por un futuro mejor para sus hijos e hijas, y disponer de servicios donde fueran atendidos de forma especializada.

1966: Nace la escuela La Llum (actualmente EEE Jeroni de Moragas), un centro pionero que abre camino hacia un nuevo modelo educativo y una nueva sensibilidad social.

1969: Comienzan las actividades laborales con la donación de una máquina de imprenta.

1973: La familia Payàs Puigarnau hace donación a AMPANS de la masía y finca de Santa María de Comabella que significará un punto de inflexión en el crecimiento de servicios que ofrecerá la entidad a lo largo de su trayectoria.

1975: La sociedad civil organiza la campaña “Sol d’Amor a Comabella” para poner en marcha la masía y finca como nuevo equipamiento de la entidad. Participan miles de personas de toda la comarca del Bages. Ese mismo año comienzan las campañas de recogida de “L’Ampolla i el Paper”, una de las principales fuentes de financiación de la entidad durante cerca de 25 años.

1985: Inaugura en la calle Zamenhof de Manresa, los primeros hogares para personas con discapacidad intelectual.

1987: Arranca el Espacio de Ocio San Rafael.

1993: Inaugura la Residencia Julio Payás para personas con necesidades de apoyo extenso y generalizado.

1994: Impulsa la creación de la Fundación Privada Tutelar Santa María de Comabella.

1995: Inaugura el centro de jardinería Floriplant (hoy Garden AMPANS).

2001: inicia la recogida selectiva y la gestión de centros de recogida.

2004: Crea el Programa de Apoyo a la Autonomía en el propio hogar que tiene por objetivo que las personas tengan acceso a modelos de vida independientes y el máximo de normalizados posible.

2005: Inaugura la residencia “Els Comtals” para personas adultas con discapacidad intelectual y trastornos de conducta, y el primer hogar para niños con discapacidad intelectual (en la calle Alcalde Armengou de Manresa).

2006: La entidad recibe un segundo legado en vida, la finca Urpina, en Sant Salvador de Guardiola, que abrirá grandes oportunidades para la vida de las personas con discapacidad intelectual, gracias a la donación en vida  de la familia Vila Isern.

2008: Inaugura el restaurante Canonge que emplea a personas con discapacidad Intelectual y significa una gran oportunidad en visibilidad y sensibilización social.

2010: Entran en funcionamiento los hogares-residencia de Urpina (San Salvador de Guardiola) y La Colonia (Suria).

2015: Arranca la quesería y la granja de cabras en Urpina (Quesos Muntanyola y vinos Urpina).

2017: Abre el primer supermercado franquiciado con Caprabo (actualmente la entidad tiene dos supermercados en Manresa).

2019: Inaugura el Centro Ocupacional “L’Art de viure”, un nuevo modelo de este tipo de servicio que apuesta decididamente por la inclusión social.

Reconocimientos y premios 
Ha recibido varios premios por su labor de integración social y laboral de personas con discapacidad, desde que fue declarada de utilidad pública en 1986.

1991: Premio Bages

1992: Creu de Sant Jordi

2008: Placa al treball President Macià en la categoría de responsabilidad social empresarial. [1]  

2015: Medalla al Mérito Cívico de la ciudad de Manresa [2] y el Sello de Oro EFQM 500+ del Modelo de Excelencia Europeo [3] otorgado por el Club Gestión y Applus. 

2016: Premio Simeó Selga del Rotary Club Manresa-Bages

2017: Premio Factor Humà Mercè Sala.

Referencias

Enlaces  
 Página web 

Fundaciones de Cataluña